Кубок Англии по футболу 1879/80 () — 9-й розыгрыш старейшего футбольного турнира в мире, Переходящего кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. На момент первой жеребьёвки розыгрыша Кубка в нём было заявлено 54 футбольных клуба, однако 5 из них не сыграли ни одного матча.

Первый раунд

Переигровки первого раунда

Второй раунд

Переигровки второго раунда

Третий раунд

Четвёртый раунд

Четвертьфиналы

Переигровка

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Англии по футболу 1879/80 на сайте RSSSF.com

1879-1880
Футбол в Англии в сезоне 1879/1880